Andrew Leeds ist der Name von:

* Andrew Leeds (Rugbyspieler) (* 1965), australischer Rugby-Union-Spieler
 Andrew Leeds (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler